Příjmení Horyna (Horynová) nosí více různých osobností:

 Břetislav Horyna (* 1959) – český filozof
 Milan Horyna (* 1939) – česko-československý vodní slalomář, kanoista
 Mojmír Horyna (1945–2011) – český historik umění
 Václav Horyna (1906–1997) – český pedagog a sběratel regionálních pověstí
 Anna Horynová
 Maryna Horynová
 Robert Horyna (* 1970), český hokejový brankář
 fiktivní postava lesníka ze seriálu Přátelé Zeleného údolí

Česká příjmení